Compper ist der Familienname folgender Personen: 

 Marvin Compper (* 1985), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Solenn Compper (* 1995), französische Hürdenläuferin